Comitatul Escambia sau Escambia County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii of America:
Escambia County, Alabama
Escambia County, Florida